Častolowitz ist ein böhmisches Adelsgeschlecht, siehe Častolowitz (Adelsgeschlecht).

Častolowitz ist der Familienname folgender Personen:

Častolowitz ist der Name folgender Orte:
Častolowitz, deutscher Name für Častolovice, Flecken im Bezirk Rychnov nad Kněžnou in der Region Královéhradecký kraj, Tschechien